Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2012 – osiemnaste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 1–14 lipca 2016 roku w Czechach. Tytułu zdobytego w 2010 roku broniła reprezentacja Norwegii.

Informacje ogólne 
O prawa do organizacji tych zawodów rywalizowały Czechy i Dania, a zostały one przyznane Czechom podczas Kongresu IHF na początku czerwca 2009 roku.

W mistrzostwach wzięły udział dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione w kontynentalnych kwalifikacjach, a w gronie uczestników miejsce przeznaczone dla Oceanii otrzymała następnie europejska federacja. Losowanie grup zostało zaplanowane na 18 kwietnia 2012 roku w Ostrawie i w jego wyniku powstały cztery sześciozespołowe grupy. Transmitowane w Internecie zawody zostały rozegrane w czterech halach w dwóch miastach, a nad ich przebiegiem czuwało szesnaście par arbitrów.

W finale spotkały się Francja i Szwecja. Lepsze w tym pojedynku okazały się Szwedki, brąz po dogrywce zdobyły zaś Węgierki.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 13–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2012
2012 w piłce ręcznej
2012 w Czechach
Piłka ręczna w Czechach
Sport w Brnie
Sport w Ostrawie